Добрштак може да се односи на:

 Добрштак (брдо)
 Добрштак (воде)